Жирново — название населённых пунктов в России:

 Жирново — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Жирново — деревня в Шабалинском районе Кировской области.